Govindapur (Dhanusa)
 Govindapur (Morang)
 Govindapur (Parsa)